Сила Шестой () — научно-фантастический роман Лорианской саги Джеймса Фрея и Джоби Хьюза, пишущих под псевдонимом Питакус Лор. Является продолжением романа «Я — Четвёртый», опубликованного издательством HarperCollins Publishers.

Сюжет 
Повествование ведётся от лица двух стражей Лориенской гвардии: Четвёртого (Джон Смит), который скрывается от могадорцев с другом Сэмом, Шестой и химерой по кличке Берни Косар (иначе Хэдли), и Седьмой (Марина), которая прячется в женском монастыре в Испании. В то время как Джон, Шестая и Сэм ищут оставшихся стражей Лориенской гвардии, Седьмая ищет новости о Джоне после его героического сражения в школе, описанного в последней части первой книги.

История Четвёртого 
Рассказ Джона пропускает лишь несколько дней с момента окончания событий первой книги. Он путешествует по Америке вместе с Сэмом Гудом и Шестой, у которой они учатся скрываться от полиции. Параллельно обнаруживается, что могадорцы, по-видимому, смогли открыть ларец, предназначенный для Шестой, поэтому Джон открывает свой и читает письмо, оставленное для него Генри, из которого узнаёт, что они, девять, были выбраны, чтобы стать Старейшинами для следующего поколения планеты Лориен, а отец Сэма, Малькольм Гуд, должен был встречать их на Земле.

Прочитав письмо, Сэм убеждает друзей, что его отец оставил для них подсказки где-то недалеко от их дома в Огайо. Все вместе они возвращаются, но подвергаются нападению могадорцев. Им удаётся сбежать, но Джон не может уехать, не навестив Сару. Уговоры Сэма не срабатывают, Четвёртый встречается с Сарой. Однако она, по всей видимости, звонит в полицию — Джон и Сэм арестованы. Шестая помогает им сбежать и заявляет, что узнала, где прячется следующий лориенец, и собирается отправиться в Испанию, чтобы встретиться. Шестая уезжает, оставив Сэму адрес с местом, где они встретятся через две недели, а Джон решает отыскать свой ларец в укрытии могадорцев. Они расстаются в Западной Вирджинии.

Четвёртому удаётся пробраться к могадорцам, где он обнаруживает Девятого. Пытаясь сбежать, Джон теряет из виду Сэма, который попадает в ловушку. Сбежав, Четвёртый и Девятый понимают, что записка с адресом места встречи с Шестой осталась у Сэма.

История Седьмой 
Марина живет в приюте при монастыре. У неё есть опекун Аделина и несколько школьных друзей. Марине не нравится школа. После провальной попытки приспособиться к жизни на Земле Марина и Аделина обосновались в женском монастыре в Испании и жили в нём на протяжении 11 лет. Аделина оставила надежду на возрождение родной планеты и попыталась приспособиться к монашеской жизни. Раздражённая отношением Аделины, Марина начала поиски легендарного Четвёртого, чтобы объединиться с остальной гвардией, но без особого успеха. В начале книги ей не хватает пяти месяцев до восемнадцатилетия, когда она сможет покинуть приют.

Когда в приюте появляется семилетняя Элла, они с Мариной сразу же становятся друзьями. Элла сбегает из монастыря с Мариной после того, как их находят могадорцы, Аделина же в критической ситуации признает, что заблуждалась, и жертвует собой, чтобы спасти Марину. Сбежав, Марина и Элла встречают человека по имени Крейтон, который объясняет, что Элла — Десятая, она обладает такой же силой, что и остальные, и способна изменить свой возраст. В конце книги они встречаются с Шестой и убивают своих преследователей.

Персонажи 
 
 Четвёртый/Джон Смит — рассказчик первой части истории, номер четыре Лориенской гвардии.
 Шестая/Майрин Элизабет — номер шесть лориенской гвардии, друг и напарник Джона.
 Сэм — лучший друг Четвертого.
 Седьмая/Maрина — рассказчик второй части истории, в конце книги встречает Шестую.
 Аделина — опекун Седьмой. Погибла в сражении с могадорианами, пытаясь спасти Maрину.
 Десятая/Эллa — лучший друг Марины.
 Крейтон — неофициальный опекун Десятой (десятая была слишком маленькой, чтобы путешествовать с опекуном).
 Гéктор — человек, друг Марины.
 Девятый — пленник могадорцев.
 Сара — девушка Четвёртого.

Киноадаптация 
Вслед за успехами первого фильма последовали предложения о создании продолжения, однако, 16 мая 2011 Marti Noxon, сценарист первой части картины заявил, что проект 'откладывается' на неопределенное время.

"Сила Шестой" стала первой книгой, обработанной Нью-Йоркским техническим издательством Booktrack, занимающимся созданием “синхронизированной музыки, звуковых и шумовых эффектов” к текстам электронных книг.

Примечания

Ссылки 
 The Lorien Legacies Official Website (United States)
 The Lorien Legacies Official Website (United Kingdom)
 The Power of Six Official Website (United Kingdom)
 First edition data of The power of Six

Романы 2011 года
Фантастические романы на английском языке
Романы США
Литературные фантастические произведения США